Mount Achilles kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Achilles (berg i Västantarktis), 
 Mount Achilles (berg i Östantarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar